Пипер може да се отнася за:
 Пипер - растение Capsicum
 Червен пипер - подправка
 Черен пипер - подправка
 Бял пипер - подправка
 Зелен пипер - подправка